Юэ (гуандунский, кантонский, ютский, юэский, паква; , букв. «юэский язык»; , букв. «гуандунский язык») — один из языков китайской языковой группы, либо одна из главных диалектных групп китайского языка, в зависимости от точки зрения. Юэ, как и путунхуа (стандартный китайский), — изолирующий тональный язык.

Юэский язык также называют кантонским языком или кантонским диалектом, однако эти названия, строго говоря, относятся только к наречию Гуанчжоу. В этой статье речь идёт обо всех юэских диалектах, в том числе тайшаньском и кантонском (гуанчжоуском).

Название 
Название «кантонский» происходит от слова «Кантон» (Canton) — французской транскрипции, используемой в колониальную эпоху англичанами для обозначения Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун. В узком смысле «кантонский» обозначает только диалект Гуанчжоу и окрестностей, включая Гонконг и Аомынь, который также может называться юэхай и гуанчжоуский. Термин «юэ» является транскрипцией литературного китайского (путунхуа) названия всего языкового ареала — yuè yǔ / юэ-юй.

Сами носители юэ в Китае называют свой язык просто baak waa (паква; ) «простой язык» или , букв. «юэский язык». Baak waa (白話) «простой язык», или, в пекинском произношении, «байхуа», используется для описания любой современной разговорной формы китайского, и противопоставляется классическому китайскому.

Жители Гонконга, Аомыня и многие иммигранты в других странах обычно называют свой язык , букв. «гуандунский язык».

Распространение 
На юэском говорят на юго-востоке материкового Китая, в Гонконге, Макао, в среде китайской диаспоры в Юго-Восточной Азии; кроме того, на нём говорят многие хуацяо (китайские эмигранты) гуандунского происхождения по всему миру.

Диалекты юэ различаются в зависимости от местности. Главный из них — гуанчжоуский диалект, который также называют просто «кантонский». Гуанчжоуский диалект является лингва-франка не только для провинции Гуандун, но и для большой зарубежной кантонской диаспоры. На нем говорят более 70 млн человек по всему миру. На гуанчжоуском диалекте также говорят в Гонконге — финансовом и культурном центре южного Китая. Кроме гуанчжоуского диалекта есть тайшаньский диалект, на котором говорят в уездах провинции Гуандун, откуда произошли большинство китайских иммигрантов в США времён «Закона о запрещении въезда китайцев» (Chinese Exclusion Act), остаётся диалектом, на котором говорят как недавние иммигранты в США из южного Китая, так и семьи американских китайцев гуандунского происхождения, проживающие в США уже на протяжении трёх поколений.

Лингвистическая классификация 
Точки зрения лингвистов на то, является ли юэский отдельным языком или диалектом китайского, разнятся. Это связано не столько с лингвистикой, сколько с политикой. Большинство западных специалистов считают юэ отдельным языком, в то время как китайская лингвистика относит его к диалектам китайского. В англоязычных странах количество учебных курсов по юэ приближается к количеству курсов по стандартному китайскому и значительно опережает другие китайские диалекты.

Письменность 
Хотя официально юэский язык не имеет письменной формы, в обиходе сложилась письменная форма кантонского диалекта на основе традиционных китайских иероглифов с добавлением дополнительных знаков, в том числе фонетических.

История

Различия с классическим китайским 
Фонетика всех современных наречий, родственных вэньяню, отличается от его фонетики. Рифмовавшиеся в вэньяне знаки сегодня не рифмуются. Некоторые лингвисты считают, что юэ ближе к вэньяню, чем путунхуа, как в части произношения, так и в грамматическом плане. Многие стихи, утерявшие рифму в путунхуа, рифмуются в юэ. Из-за некоторой архаичности юэ его изучают для ознакомления с культурой древнего Китая.

Цинь и Хань 
После завоевания циньскими солдатами южных территорий народы хань расселились по местности Линнань, занимавшей Гуандун, Гуанси, Хунань, Цзянси и север Вьетнама. В результате этого переселения тогдашний столичный диалект распространился по югу Китая. Когда Чжао То был назначен управляющим Намвьетом, туда устремились хань, что спровоцировало рост популярности столичного говора.

Суй 
В правление династии Суй северный Китай охватили войны и смута, и многие северяне бежали на юг. В Линнане формируется собственный диалект китайского, отличный от столичного.

Тан 
Произношение и грамматика юэского очень похожи на государственный язык династии Тан. По данным диалектологии, мигранты из Гуанси принесли юэский в Гуандун. Удалённость и слабая дорожная сеть создали условия, в которых язык практически не изменялся.

Сун, Юань, Мин, Цин 
При Сун различия между языком центрального Китая стали существеннее, принято считать, что тогда юэ отделился от севернокитайского.

Закат Цин 
Политика изоляционизма династии Цин привела к запрету морской торговли. Гуанчжоу был одним из немногих городов, где разрешалось торговать. Иностранцы, таким образом, учили более распространённый в Гуанчжоу юэский, особенно кантонский диалект. Европейское владычество Макао и Гонконгом также увеличивало популярность юэ.

XX век 
После падения династии Цин революционные лидеры, включая Сунь Ятсена, собрались для того, чтобы выбрать новый государственный язык взамен вэньяня. Мандарин тогда был северным диалектом, на котором говорили маньчжурские чиновники. Он часто считался «не исконным» китайским. Юэ проиграл в голосовании несколько голосов.

Популярность гонконгских фильмов и исполнителей кантопопа вызвали рост интереса к кантонскому. Политика китайского правительства — популяризация путунхуа. Хотя говорить на юэском и распространять культуру юга не запрещено, бюджетной поддержки у таких инициатив нет. Новости периодически сообщают о наказании школьников, говоривших на юэ.

Диалекты 

Юэский имеет несколько диалектов. Ниже приведена классификация Кэмпбелла .

 Кантонский диалект  ( или ) — распространён в Гуанчжоу и соседних городах Чжуншань, Фошань (в провинции Гуандун); Учжоу (на востоке Гуанси-Чжуанского автономного района), а также в Гонконге (Сянгане) и Аомыне (Макао) — со своими говорами.
 Сыи (, тайш. seiyap) — также называется тайшаньским диалектом (), доминировавшим в американских чайнатаунах до 1970-х; распространён на юге Гуандуна (городской округ Цзянмынь, в том числе в городском уезде Тайшань).
 Гаоян () — распространён в городском округе Янцзян на юго-западе Гуандуна.
 Ухуа ( ngfaa) — на востоке Гуанси-Чжуанского автономного района (городской округ Учжоу и др).
 Гоулоу (, ngaulau) — на западе Гуандуна и востоке Гуанси-Чжуанского автономного района; включает диалект городского округа Юйлинь.
 Юнсюнь (, jungcam) — распространён в Гуанси-Чжуанском автономном районе и его столице Наньнине.
 Циньлянь (, jamlim) — распространён на юге Гуанси-Чжуанского автономного района, включая диалект городского округа Бэйхай.
 Даньчжоу ( или хай, хайнань юэ) — включает диалект Чанцзян-Лиского автономного уезда на острове Хайнань.
 Хайхуа () — включает диалект городского уезда Ляньцзяна на крайнем юго-западе Гуандуна (северо-запад полуострова Лэйчжоубаньдао).

Диалекты провинции Гуанси взаимопонимаемы с кантонским. Диалект Учжоу ближе кантонскому, чем тайшаньскому, хотя Гуанчжоу от Учжоу вдвое дальше.
Раньше пинхуа (), взаимопонимаемый с кантонским и распространённый в центральной части Гуанси, классифицировали как диалект юэского языка, однако в 1980-х Академия общественных наук КНР постановила что пинхуа является языком, западная наука восприняла эти изменения.

Кантонский (гуанчжоуский) диалект «юэхай» считается престижным и формально представляет собой стандарт. В прошлом «кантонским языком» называли именно этот идиом, впоследствии название частично перешло на всю группу юэ.

В материковом Китае всё образование ведётся на путунхуа, однако в Гонконге и Макао учителя говорят по-кантонски. Кантонский там широко используется в обиходе, в том числе в фильмопроизводстве и как язык песен. Гонконг и Макао изолированы от материка, а кантоноговорящая диаспора (хуацяо) по всему миру насчитывает 40 000 000 человек, что способствует сохранению языковой идентичности. Большинство фильмов «уся» снимаются на юэских языках, а впоследствии дублируются на путунхуа или сопровождаются субтитрами.

Кантонский диалект 

Кантонский (гуанчжоуский) диалект — престижное наречие провинции Гуандун, и, наряду с английским является одним из официальных языков. Кантонский имеет наибольшее распространение среди диалектов юэской семьи: на нём говорят в Гуанчжоу, Гонконге, Макао; он является lingua franca не только в Гуандуне, но и вне Китая, занимая второе, после тайшаньского, место по распространённости вне Китая.

Фонетика

Положение в КНР

Использование 
По закону, государственным языком КНР и Тайваня является путунхуа ( или ). Всё образование ведётся на путунхуа. Юэский — де-факто язык Гонконга (вместе с английском) и Макао (вместе с португальским), хотя официально используется выражение «китайский язык». Юэ — язык китайских диаспор Австралии, Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Европы. Предки многих хуацяо из указанных регионов когда-то жили в Гуандуне. Диаспора создавалась в то время, когда путунхуа еще не насаждался государством. В разговорном юэском Гонконга часто встречается переключение кодов: в кантонские фразы вставляются английские слова.

Развитие 
В некоторых аспектах юэские более консервативны, чем путунхуа. В частности, в юэских сохранились оканчивающие слог согласные, которые в путунхуа утеряны. В путунхуа 23 рифмы, а в юэском — 59, что позволяет последнему обходиться меньшим количеством сложных слов. Например, следствием этого является разница в передаче иностранных слов: фамилия Бекхэм транскрибируется на кантонский двумя иероглифами: , а на путунхуа — четырьмя: .

С другой стороны, юэ утерял различия в инициалях и медиалях; путунхуа сохранил их, а уские языки обладают архаичным делением на три серии взрывных инициалей, унаследованным из среднекитайского языка. И юэ и путунхуа сократили количество серий до двух.

Наречия 
Тайшаньский диалект, за границей известный в первую очередь по говору старых актёров китайского происхождения (герой вестерн-сериала «Bonanza» Хоп Синг), более консервативен, чем кантонский. В нём сохранилась инициаль /n/, которая в кантонском после Второй мировой войны превратилась в /l/ («нга:у лам» вместо «нга:у нам» для ) и не произошло более позднее выпадение инициали /ng/, в результате которого вышеприведённое слово начинает произноситься как «а:у лам». Обычное для тайшаньского слово «sŭe» () использует тот же иероглиф, что и путунхуа, в кантонском же используется классическое выражение , дословно означающее «тот некто».

Звучание 
Юэские наречия на слух отличаются от путунхуа из-за отличной фонетики. В юэ слог строится по другим законам: например, разрешены слоги, оканчивающиеся не на носовой согласный («лак»). Тональный рисунок кантонского также отличается от путунхуа: в юэ выделяют от шести до восьми тонов. Ютпхин, Йельская система романизации выделяют шесть тонов, однако результат исследования зависит от того, считается ли значимой разница между высоким ровным и высоким нисходящим тонами. В кантонском эти два тона слились. Старые системы романизации выделяют до девяти тонов, включая так называемые «входящие», встречающиеся только в слогах, кончающихся на /p/, /t/ или /k/.

В путунхуа относительно недавно произошли фонетические изменения, увеличившие разницу в произношении: ,  → , это отражают старые романизации китайского: Peking (Пекин), Kiangsi (Цзянси), Fukien (Фуцзянь).

Однако, в путунхуа более консервативная система гласных: многие присутствующие в путунхуа дифтонги исчезли в кантонском диалекте юэского языка.

В путунхуа сохраняется тройное противопоставление альвеолярных, альвео-палатальных и ретрофлексных фрикативов.

Утеря разницы между альвеолярными и алвео-палатальными согласными произошла в середине XIX века и задокументирована в словарях.

«Начальные «ч» и «ц» постоянно путают, некоторые и вовсе не могут их отличить, чаще произнося слова начинающиеся с «ц» — со звуком «ч», нежели наоборот».

«Инициаль «с» может звучать как «ш» и наоборот».

Тоны юэ и путунхуа связаны регулярными соответствиями: например, низкий нисходящий (четвёртый) тон юэского соответствует второму (восходящему) тону путунхуа. Объяснение этому следует искать в этимологии. В юэском, по некоторым подсчётам, девять тонов, считая «тоны инь» и «тоны ян». В путунхуа все тональные пары среднекитайского, кроме пары ровных тонов, слились; в юэском не только сохранились описанные четыре пары, но даже произошло дальнейшее расщепление.

См. также 
 Портал:Китай
 Кантонско-русская практическая транскрипция
 Ютпхин

Примечания

Ссылки 
 Уроки юэского, кантонско-английский и англо-кантонский словарь 

Языки Китая
Языки Гонконга
Гуандун